Tippeligaen 2004 var Norges högsta division i fotboll för herrar säsongen 2004 och löpte från 12 april till 30 oktober 2004.

Hamarkameratene och Fredrikstad flyttades upp från 1. divisjon till denna säsong. 

26 omgångar spelades. Stabæk och Sogndal åkte ur efter säsongen, FK Bodø/Glimt behöll platsen i Tippeligaen efter att ha besegrat Sandefjord 2 – 1 sammanlagt i kvalmatcherna.  

De fyra högst placerade lagen i Tippeligaen kvalificerade sig till den nordiska turneringen Royal League 2004/2005.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Bodø/Glimt förlorade mot Kongsvinger med 0-1 borta, men vann 4-0 hemma och behöll platsen i Tippeligaen.

Skytteligan
 Frode Johnsen, Rosenborg BK, 19 mål
 Alexander Ødegaard, Sogndal IL, 15 mål
 Olivier Occean, Odd Grenland, 14 mål
 Arild Sundgot, Lillestrøm SK, 14 mål
 Raymond Kvisvik, SK Brann, 13 mål
 Robbie Winters, SK Brann, 13 mål
 Gylfi Einarsson, Lillestrøm, 12 mål

Domare
Norges Fotballforbund beslutade att använda dessa domare under säsongen 2004:

Publikligan

Referenser

2004 i Norge
Fotbollssäsongen 2004
2004